Vahl er et efternavn, der henviser til:

 Jens Vahl (botaniker) (Jens (Laurentius Moestue) Vahl)
 Jens Vahl (præst)
 Johan Vahl
 Martin Vahl (1749-1804)
 Martin Vahl (1869-1946)